Xingcheng bezeichnet:

 Xingcheng (兴城市), kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Huludao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xingcheng (Qianxi) (兴城镇), Großgemeinde im Kreis Qianxi der bezirksfreien Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei
 Xingcheng (Zhaozhou) (兴城镇), Großgemeinde im Kreis Zhaozhou der bezirksfreien Stadt Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingcheng (Fangshan) (星城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fangshan der Stadt Peking, Volksrepublik China
 Xingcheng (Nongfeng) (兴城村), Dorf der Nationalitätengemeinde Nongfeng in der Stadt Shuangcheng der chinesischen Provinz Heilongjiang